BBB steht für:

 Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei Rostock
 Basler Bebbi Basel, eine Schweizer Fasnachtsclique
 BattleBoi Basti (* 1986), deutscher Rapper und Kunstfigur
 Bayerischer Bauernbund, ehemalige politische Partei (1893–1933)
 Bayerischer Beamtenbund
 Bayerischer Brauerbund
 BBBank, eine private Genossenschaftsbank mit Sitz in Karlsruhe
BeagleBone Black ein kostengünstiger Einplatinencomputer
 Benson Municipal Airport, MN (USA), (IATA-Flughafen-Code)
 Berliner Bäder-Betriebe, der größte Bäderbetreiber Europas
 Berliner Ballspiel-Bund, ehemaliger Fußballverband (1905–1910)
 Berufsbildungsbereich in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
 Bibliographie der Buch- und Bibliotheksgeschichte, von 1982 bis 2004 eine zentrale Fachbibliographie
 BigBlueButton, ein Web-Konferenzsystem für Schulungsanwendungen
 Bildungsserver Berlin-Brandenburg, der Bildungsserver der Länder Berlin und Brandenburg
 Biotic Baking Brigade, politisch orientierte Tortenwerfergruppe
 Blanke Bevrydingsbeweging (White Liberation Movement), burische Organisation in Südafrika
 Blood-brain-barrier, die englische Bezeichnung für die Blut-Hirn-Schranke
 Bodenkundliche Baubegleitung, ein Instrument zum Schutz des Bodens auf Baustellen
 BoerBurgerBeweging, niederländische Partei
 Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband)
 Bürger Bund Bonn, politische Gruppierung in Bonn
 Burgerbibliothek Bern
 Büro für Befestigungsbauten, eine Behörde in der Schweiz
 Ratinggrad, der für Schuldner mit durchschnittlicher Bonität steht, siehe Ratingcode
 Benson Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Benson (Minnesota), Minnesota
 SwedJet Airways (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft

bbb steht für:
 Barai (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in der West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 3B
 BBB Korea

BBB